Диоп — фамилия, распространённая в Сенегале. Известные носители:

 Диоп, Шейх Анта (1923—1986) — сенегальский общественный деятель, мыслитель, историк и физик.
 Диоп, Бираго (1906—1989) — сенегальский поэт и собиратель сказок.
 Диоп, Бубакар Борис (род. 1946) — сенегальский писатель и журналист.
 
 Диоп, Дам (род. 1993) — сенегальский футболист, нападающий.
 Диоп, Десагана (род. 1982) — сенегальский профессиональный баскетболист.
 Диоп, Исса (род. 1997) — французский футболист.
 Диоп, Маджмут (1922—2007) — сенегальский политик и историк.
 Дьоп, Пап (или Папе Диоп; род. 1997) — сенегальский футболист.
 Диоп, Пап Малик (род. 1974) — сенегальский футболист.
 Диоп, Папа Буба (1978—2020) — сенегальский футболист.
 Диоп, Папакули (род. 1986) — сенегальский футболист.
 Диоп, Серин (род. 1988) — французский футболист.
 Диоп, Софиан (род. 2000) — французский футболист.
 Диоп, Эдан (род. 2004) — французский футболист.